Den Namen Attenhofen tragen mehrere Orte:

 Attenhofen, Gemeinde Landkreis Kelheim, Bayern
 Attenhofen (Aalen), Ortsteil der Stadt Aalen, Baden-Württemberg
 Attenhofen (Greding), Ortsteil der Stadt Greding, Landkreis Roth, Bayern
 Attenhofen (Weißenhorn), Ortsteil der Stadt Weißenhorn, Landkreis Neu-Ulm, Bayern